Vješala, sprava za vješanje
 Vješala (otok), hrvatski otok
 Vješala (igra), igra